Trebio ima više značenja:
 Trebio (Areco)
 Trebio (Breša)
 Trebio (Luka)
 Trebio (Mačerata)
 Trebio (Pavija)
 Trebio (Pezaro i Urbino)
 Trebio (Prato)
 Trebio (Rimini)